Тіму́р () — село у складі Отирарського району Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр Тімурського сільського округу.

Населення — 4187 осіб (2009; 4340 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Отирарського району
Села Туркестанської області